Kristkirkens Sogn henviser til flere artikler:
 Kristkirkens Sogn (Kolding) – et sogn i Kolding Kommune og i Kolding Provsti
 Kristkirkens Sogn (Københavns Kommune) – et sogn i Københavns Kommune og i Vesterbro Provsti